The Return může být:
 The Return (film, 1980) – americký film z roku 1980 režiséra Greydona Clarka
 The Return (film, 2003) – britský televizní film z roku 2003 režiséra Dermota Boyda
 Noční můra (film, 2006) (v originále The Return) – americký film z roku 2006 režiséra Asifa Kapadii
 The Return (film, 2020) – americký film z roku 2020 režiséra BJ Verota
 The Return…… – album švédské metalové skupiny Bathory z roku 1985